La Otoyol 3 (in sigla O-3) è un'autostrada turca. Essa parte dal confine con la Bulgaria, al congiungimento con l'autostrada Marica, fino ad arrivare ad Istanbul, per un totale di 231 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O03